Příjmení Kolomazník nosí více významných osobností:

 Jaroslav Kolomazník (* 1935) – český sochař (také Jaroslav Kolovrat)
 Klára Kolomazníková (* 1979) – česká zpěvačka
 Michal Kolomazník (* 1976) – český fotbalista, záložník a útočník, reprezentant
 Václav Kolomazník (1889–1959) – státní úředník a zeměměřič